

Jednostki 
 Produkcja – TWh
 Emisja – Mt CO2
 CO2/MWh – kg

Zobacz też 
 gaz cieplarniany

Uwagi

Bibliografia 
 https://web.archive.org/web/20120308230538/http://www.pwc.fr/assets/files/pdf/2010/11/pwc_ad_carbon_factor_uk_11_2010_v2.pdf
 https://web.archive.org/web/20120323180737/http://www.pwc.fr/assets/files/pdf/2008/12/pwc_carbon_factor_2008_uk.pdf

Zmiany klimatu
Energetyka w Europie
Elektrownie w Europie
Listy związane z energetyką